Zaschwitz – frazione della città tedesca di Grimma
 Zaschwitz – frazione della città tedesca di Wettin-Löbejün